Лома Ескондида има више значења:

 Лома Ескондида (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лома Ескондида (Тлалнелхуајокан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику